Главный экономист Всемирного банка () — должность в системе Всемирного банка; одновременно главный экономист является первым вице-президентом банка. Главный экономист разрабатывает общую стратегию развития и программу научно-исследовательской работы банка; является советником президента и правления банка по экономическим вопросам.

Список главных экономистов 
 Холлис Чинери (1972—1982);
 Э. Крюгер (1982—1986);
 С. Фишер (1988—1990);
 Л. Саммерс (1991—1993);
 М. Бруно (1993—1996)
 Дж. Стиглиц (1997—2000);
 Н. Стерн (2000—2003);
  (2003—2007);
 Дж. Линь Ифу (июнь 2008 — июнь 2012);
 Каушик Басу (октябрь 2012 — октябрь 2016);
 Пол Ромер (октября 2016 — январь 2018);
  (январь — ноябрь 2018);
 Пинелопи Куяну-Голдберг (ноябрь 2018 — февраль 2020).
 Кармен Рейнхарт (с июня 2020).

Группа Всемирного банка